ENM steht für:
 Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde
 École nationale de la magistrature, französische Richterschule in Bordeaux
 École nationale de la météorologie, französische Hochschule für Meteorologie
 École normale de musique de Paris, französische Musikhochschule
 Entomologisches Nationalmuseum, Vorgängerinstitution des heutigen Senckenberg Deutschen Entomologischen Instituts
 Ertiani Nazionaluri Modsraoba, georgische Partei, siehe Vereinte Nationale Bewegung
 Escuela Nacional de Música, nationale mexikanische Musikhochschule
 Ethical Non-Monogamy (ethische Nicht-Monogamie), Sammelbegriff für offene Beziehungsmodelle

enm steht für:
 Mittelenglisch (ISO-639-3-Code)

ENM